Yanjiang bezeichnet:

 Yanjiang (雁江区), Stadtbezirk von Ziyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanjiang (Linhai) (沿江镇), Großgemeinde der Stadt Linhai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yanjiang (Long’an) (雁江镇), Großgemeinde im Kreis Long’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Yanjiang (Yanjiang) (雁江镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yanjiang (Zhenlai) (沿江镇), Großgemeinde im Kreis Zhenlai in der chinesischen Provinz Jilin
 Yanjiang (Fusong) (沿江乡), Gemeinde im Kreis Fusong in der chinesischen Provinz Jilin
 Yanjiang (Jiao) (沿江乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yanjiang (Sunwu) (沿江满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Kreis Sunwu in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yanjiang (Changyi) (延江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi in der chinesischen Provinz Jilin
 Yanjiang (Gaogang) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gaogang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yanjiang (Hulan Ergi) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hulan Ergi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yanjiang (Ningjiang) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Yanjiang (Pukou) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pukou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yanjiang (Qilin) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yanjiang (Xi’an) (沿江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang